Было множество попыток экранизировать произведения Жана Брюса об Агенте 117:
 «» — фильм 1956 года, режиссёр Жан Саша, в главной роли Иван Десни;
 «» — фильм 1963 года, режиссёр Кервин Мэтьюз;
 «» — фильм 1964 года, режиссёр Кервин Мэтьюз;
 «» — фильм 1965 года, режиссёр Андре Юнебель;
 «Агент 117 на прицеле у смерти» — фильм 1966 года, режиссёр Мишель Буарон;
 «» — фильм 1967 года, режиссёр Бернар Тублан-Мишель; главный герой по юридическим причинам назван иначе;
 «» — фильм 1968 года, режиссёр Андре Юнебель;
 «» — фильм 1970 года, режиссёр Пьер Кальфон;
 «Агент 117: Каир — шпионское гнездо» — фильм 2006 года, режиссёр Мишель Хазанавичус;
 «Агент 117: Миссия в Рио» — фильм 2009 года, режиссёр Мишель Хазанавичус;
 «Агент 117: Из Африки с любовью» — фильм 2021 года, режиссёр Николя Бедос.